Улица Побежимова — улица в различных населённых пунктах России, названная в честь советского лётчика Григория Трофимовича Побежимова.

 Улица Побежимова — улица во Владикавказе
 Улица Побежимова — улица в Казани